Appen steht für:

 Appen, Gemeinde im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein
 Appen (Waldburg), Ortsteil der Gemeinde Waldburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

von Appen ist der Familienname folgender Personen:

 Henrik von Appen (* 1994), chilenischer Skirennläufer
 Karl von Appen (1900–1981), deutscher Bühnenbildner
 Mario von Appen (* 1965), deutscher Kanute
 Marlene von Appen (* 2005), deutsche Filmschauspielerin und Kinderdarstellerin
 Philipp von Appen (* 1953), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Apen (Begriffsklärung)